Litchfield Park kan syfta på följande platser:

Australien 

 Litchfield nationalpark,

USA 

 Litchfield Park, Arizona, ort, Maricopa County,